Sittosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sittosaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Sittosaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Sittosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar